

Musica 
 Little Bird – album di The Pete Jolly Trio and Friends del 1963
 Little Bird – singolo dei The Beach Boys del 1968, dall'album Friends
 Little Bird – singolo di Annie Lennox del 1993, dall'album Diva
 Little Bird – traccia dell'album De Stijl dei The White Stripes del 2000
 Little Bird – traccia dell'album Changes di Lisa Miskovsky del 2006
 Little Bird – traccia dell'album Seventh Tree dei Goldfrapp del 2008
 Little Bird – traccia dell'album Ellipse di Imogen Heap del 2009
 Little Bird – traccia della colonna sonora di In viaggio con una rock star del 2010
 Little Bird – album di Kasey Chambers del 2010
 Little Bird – traccia dell'album Passenger di Lisa Hanningan del 2011
 Little Bird – traccia dell'album Loose Change di Ed Sheeran del 2011
 Little Bird – traccia dell'album End Times degli Eels del 2010

Altro 
 Hughes MH-6 Little Bird – elicottero della Hughes Helicopters
 Little Bird – film per la televisione britannico del 2000 diretto da Aisling Walsh